Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Máximo González che ha battuto in finale Olivier Patience 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Luczak (secondo turno)
 Olivier Patience (finale)
 Nicolas Devilder (quarti di finale)
 Victor Hănescu (secondo turno)

 Lukáš Lacko (quarti di finale)
 Máximo González (Campione)
 Victor Crivoi (semifinali)
 Cătălin-Ionuţ Gârd (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2007